Elze steht für:

 Elze, Stadt in Niedersachsen
 Elze (Wedemark), Ortsteil von Wedemark, Niedersachsen
 Elze (Alzenau), Wohngebiet von Alzenau, Bayern
 Elze, anderer Name für Alzette, Zufluss der Sauer in Frankreich und Luxemburg
 Elze, Ortsteil von Malons-et-Elze, Frankreich

Elze ist der Familienname folgender Personen:
 Carl-Christian Elze (* 1974), deutscher Schriftsteller
 Curt Elze (1885–1972), deutscher Anatom und Hochschullehrer
 Eckhard Bodo Elze (* 1951), deutscher Politiker
 Friedrich Karl Elze (1821–1889), deutscher Anglist und Shakespeareforscher
 Fritz Elze (1897–??), deutscher Verwaltungsjurist und Parteifunktionär (NSDAP)
 Jupp Elze (1939–1968), deutscher Boxer
 Ludwig Theodor Elze (1823–1900), deutscher Theologe, Kirchenhistoriker und Slawist
 Martin Elze (* 1927), deutscher Kirchenhistoriker und Dekan
 Rainer Elze (* 1956), deutscher Informatiker und Politiker
 Reinhard Elze (1922–2000), deutscher Historiker
 Walter Elze (1891–1979), deutscher Historiker und Militärhistoriker
 Walter Elze (Fußballspieler) (1910–??), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Eltze, Ortschaft von Uetze, Niedersachsen
 Hans Eltze (* 1880), deutscher Rüstungsunternehmer
 Elz